Zhizn Vo Slavu (Жизнь во славу) est le premier album live (CD/DVD) du groupe russe de folk metal Arkona. Il est sorti le  chez Sound Age Production.

Liste des titres 

Les 3 derniers titres sont une réédition de la démo de 2002 Rus. La version DVD n'inclut que les titres 2 à 11.

Crédits 
 Masha "Scream" -  voix
 Sergei "Lazar" - guitares
 Ruslan "Kniaz" - basse
 Vlad "Artist" - batterie

Album live sorti en 2006
Album d'Arkona